Вурсат-Юган:

 Вурсат-Юган (приток Охть-Югана) — река в России , протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Вурсат-Юган (приток Назыма) — река в России , протекает в Ханты-Мансийском АО.